Sociedade Esportiva Independente foi um clube brasileiro de futebol da cidade de Sidrolândia, no estado de Mato Grosso do Sul. Fundado em 20 de março de 1979, suas cores eram azul, preto e branco.

Independente
Independente
Independente